Helgafell (dt. „heiliger Berg“) ist der Name zahlreicher Berge in Island, unter anderem:
 Helgafell (Helgafellssveit), ein Hügel in der Gemeinde Helgafellssveit auf der Halbinsel Snaefellsnes im Westen Islands
 Helgafell (Heimaey), ein Vulkan auf der Insel Heimaey im Süden Islands
 Helgafell (Hafnarfjörður), ein Berg in der Gemeinde Hafnarfjörður im Südwesten Islands
 Helgafell (Mosfellsbær), ein Berg in der Gemeinde Mosfellsbær im Südwesten Islands